Brée peut désigner :

Patronyme 
 Germaine Brée (1907-2001), professeur de lettres françaises franco-américaine

Toponymes 
 Brée, ville et commune de Belgique.
 Brée, commune française de la Mayenne.
Homonymie de toponyme